KOD (акроним от Kids on Drugs, King Overdosed, Kill Our Demons) — пятый студийный альбом американского хип-хоп-исполнителя и продюсера Джея Коула (), выпущенный 20 апреля 2018 года на лейблах Dreamville Records, Roc Nation и Interscope Records и возглавивший хит-парад Billboard 200 (США).

Об альбоме 
Большая часть музыки для альбома была первоначально записана за две недели во время концертного тура 4 Your Eyez Only Tour, а также во время отдыха в Италии и Танзании, но согласно Cole, он переделывал позднее финальные три трека. Название альбома несёт три разных подзаголовка: Kids on Drugs, King Overdose и Kill Our Demons.

18 апреля 2018 года J. Cole представил обложку альбому и его трек-лист. Обложка была сделана художником Kamau Haroon из Детройта, известным также как Sixmau . Cole открыл его для себя через знакомство с продюсером и певцом Childish Major.

Альбом получил положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий: Metacritic, The Guardian, The Ringer, HipHopDX, Vice, Spin, NME, Now, HotNewHipHop. Смешанный отзыв дал журнал The New York Times, а негативный Sputnikmusic.

Итоговые списки 
Альбом KOD был признан одним из лучших по итогами года многими изданиями и сайтами.
{| class="sortable wikitable"
|-
! Публикация
! Список
! Ранг
! class="unsortable"|Ссылка
|-
| AllHipHop
| AllHipHop’s 15 Best Hip-Hop Albums Of 2018
| 
| 
|-
| Ambrosia For Heads
| Ambrosia For Heads''' Top 15 Hip-Hop Albums Of 2018
| 
| 
|-
| Associated Press
| AP’s top 2018 albums
| 
| 
|-
| rowspan="3"| Billboard| The 50 Best Albums of 2018 (So Far): Critics' Picks
| 
| 
|-
| 50 Best Albums of 2018: Critics' Picks
| 
| 
|-
| The 20 Best Hip-Hop Albums of 2018: Critics' Picks
| 
| 
|-
| The Boston Globe| Julian Benbow’s best albums of 2018
| 
| 
|-
| Capital XTRA
| Capital XTRA’s 20 Best Albums of 2018
| 
| 
|-
| rowspan="2"| Complex| The Best Albums of 2018 (So Far)
| 
| 
|-
| The Best Albums of 2018
| 
| 
|-
| DJ Booth| 50 Best Hip-Hop and R&B Albums of 2018
| 
| 
|-
| rowspan="2"| HipHopDX| The Top 10 Rap Albums Of 2018 (So Far)
| 
| 
|-
| The Best Rap Albums Of 2018
| 
| 
|-
| rowspan="2"| HotNewHipHop| Top 25 Hip-Hop & R&B Albums of 2018 So Far
| 
| 
|-
| Top 30 Hottest Hip-Hop Albums of 2018
| 
| 
|-
| rowspan="2"|Marie Claire| 10 Best Albums of 2018 So Far
| 
| 
|-
| The Best Albums of 2018
| 
| 
|-
| Medium
| Top 15 Hip Hop Albums
| 
| 
|-
| rowspan="2"| NME| The best albums of 2018 so far
| 
| 
|-
| NMEs Albums Of The Year 2018
| 
| 
|-
| NPR
| The Best Rap Albums Of 2018
| 
| 
|-
| Pan African Music
| The 15 best rap albums of 2018
| 
| 
|-
| Revolt TV
| 11 best rap albums of 2018
| 
| 
|-
| rowspan="2"| Uproxx
| 20 Best Rap Albums of 2018 So Far
| 
| 
|-
| 20 Must-Hear Rap Albums From 2018
| 
| 
|-
| Vibe
| The 30 Best Albums Of 2018
| 
| 
|-
| Vulture
| The Best Albums of 2018 (So Far)
| 
| 
|-
| rowspan="2"| XXL
| 47 of the Best Hip-Hop Projects of 2018 (So Far)
| 
| 
|-
| 50 of the Best Hip-Hop Projects of 2018
| 
| 
|-
| Yahoo! Entertainment
| The best albums of 2018: Billy Johnson Jr.'s list
| 
| 
|-
| Yardbarker
| The 10 best hip-hop releases of 2018
| 
| 
|}

 Коммерческий успех 
В США в день релиза альбом KOD побил рекорды по стримингу на сервисах Spotify и Apple Music. Альбом получил 64,5 млн стримов на Apple Music, побив прошлый рекорд диска Views рэпера Дрейка, установленный в 2017 году. Альбом получил 36,7 млн стримов на Spotify. Он дебютировал на первом месте основного американского хит-парада Billboard 200, с тиражом 397,000 эквивалентных альбомных единиц, включая 174,000 истинных альбомных продаж, и став для Cole его пятым чарттоппером.

5 мая 2018 года J. Cole отметился сразу несколькими историческими рекордами в американском хит-параде Billboard Hot 100. Рэпер стал первым в истории, кто сразу с тремя своими синглами дебютировал в лучшей десятке top-10 Hot 100: «ATM» (№ 6), «Kevin’s Heart» (№ 8) и «KOD» (№ 10). По два одновременных дебюта в десятке ранее было только у двух исполнителей: Эд Ширан с хитами «Shape of You» (№ 1) и «Castle on the Hill» (№ 6) 28 января 2017; Дрейк это сделал даже дважды: «Passionfruit» (№ 8) и «Portland» (№ 9) 8 апреля 2017 года, и второй раз «God’s Plan» (№ 1) и «Diplomatic Immunity» (№ 7) 3 февраля 2018 года. Кроме того, J. Cole стал первым, кто дважды с восемью своими синглами дебютировал в top-40 Hot 100 и первым, кто дважды с 12 треками с альбомов входил сразу в горячую сотню Hot 100 (ранее также в 2016). J. Cole также ранее стал первым кто с 10 треками сразу вошёл в top 40 (в 2016 году с альбома 4 Your Eyez Only (по 9 одновременных дебютов в top 40 было у Cardi B, Kendrick Lamar и Дрейка, и по 8 дебютов — у Prince и Beyoncé)J. Cole Is First Act to Debut 3 Songs in Hot 100’s Top 10, As All 12 'KOD' Tracks Chart . 4/30/2018 by Xander Zellner.

 Список композиций 
Автор и продюсер всех треков J. Cole, кроме специально оговоренных.Замечания'''
  сопродюсер.
 Kill Edward, указанный как соисполнитель (featured artist) на треках «The Cut Off» и «Friends», является псевдонимом Дж. Коула (J. Cole), стилизован как kiLL edward.

Чарты

Еженедельные чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 
 

Альбомы 2018 года
Альбомы Interscope Records
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200
Альбомы на английском языке
Альбомы Dreamville Records
Альбомы Roc Nation
Альбомы Джея Коула
Альбомы, спродюсированные Джеем Коулом
Альбомы-сюрпризы